Denne liste over fredede bygninger i Fanø Kommune viser alle fredede bygninger i Fanø Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Fanø Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Fanø Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Fanø Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments